Блафтон има више значења:
 Блафтон (Џорџија)
 Блафтон (Јужна Каролина)
 Блафтон (Индијана)
 Блафтон (Минесота)
 Блафтон (Охајо)